Mitsubishi Lancer —  een Japanse auto uit de middenklasse
 Dodge Lancer —  een meerdere keren gebruikte aanduiding voor auto's van het merk Dodge
 B-1 Lancer —  een Amerikaanse bommenwerper
 Lancer (Coventry) —  een historisch merk van motorfietsen
 Lancer (televisieserie) —  een Amerikaanse westernserie voor televisie, 1968 — 1970
 Lansier —  een lansdragende ruiter, in het Engels lancer